

Персоналии 
 Сорьопор I
 Сориёвонг II — король Камбоджи XV века
 Сориёвонг III — ?
 Сориёвонг IV — король Камбоджи (1576—1584)
 Сориёвонг V — король Камбоджи (1603—1618)